Francisco Rodríguez Fernández puede referirse a:
Francisco Rodríguez Fernández (Madrid, 1945), director de cine y guionista español.
Francisco Rodríguez Fernández (Palmés, Orense, 1954), político español, diputado en el Parlamento de Galicia y alcalde de Orense.